Miejscowości w USA:
 Exline – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Appanoose
Gminy w USA:
 Exline (ang. Exline Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Spink